Baque Solto é o álbum de estreia lançado pelo cantor e compositor pernambucano Lenine em parceria com Lula Queiroga, em 1983.

Faixas 

Álbuns de 1983
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns de Lenine (cantor)
Álbuns em língua portuguesa